A Sam, a tűzoltó epizódjainak listája.

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad

5. évad

6. évad

7. évad

8. évad

9. évad

10. évad

11. évad

12. évad (Várhatóan: 2021)

Filmek

Norman Price és a rejtély az égen 
Ez a film 2020-ban jelent meg.

Amikor Joe feltalál egy új szuper akkumulátort, ez magára vonja Polonium professzor és megbízható, de meglehetősen ostoba mellékszereplője, Dr Crumpton figyelmét. Mint minden jó gazember, ők is csak önképük javítására törekszenek, és a figyelem középpontjába kívánnak kerülni. Miután elrabolta a szuper új elemet, Dr. Crumpton balesetsorozatot rendez a faluban, így a professzor besöpörheti a napot. Pontypandy-ban most mindenki azt hiszi, hogy megvan a saját képregényhőse, akit szeretettel neveznek Flying - Man-nak. Norman érthető módon el van ragadtatva, és éppen ehhez hasonló öltönyt akar - főleg, hogy normann férfi nadrágjában lyuk van! Norman - Man és Atomic Boy (James) ügyben, hogy megtalálják ezt a misztikus repülő öltönyt, nem sokkal később felfedezik Polonium és Crumpton odúját. Norman pillanatok alatt az egész faluban repül. De Polonium professzor semmit sem fog állítani, hogy visszakapja az öltönyét, beleértve a repülő ruha teljesen kipróbálatlan és továbbfejlesztett változatának felgyújtását, azzal fenyegetve, hogy Pontypandy-t elpusztítja, ha Norman - Az ember nem adja be magát. Míg Polonium professzor pusztítást végez Pontypandy-ban , a teszteletlen ruha meghibásodik, és az egész faluban robbant, és sok tüzet okoz. Megmenthetik-e a tűzoltók Pontypandy-t és el tudják oltani a lángot? És vajon Norman végre esélyt kap-e arra, hogy valódi hőssé váljon, amilyen mindig is szeretett volna lenni? a nem tesztelt per meghibásodik, és a faluban robbant, és sok tüzet okoz. Megmenthetik-e a tűzoltók Pontypandy-t és el tudják oltani a lángot? És vajon Norman végre esélyt kap-e arra, hogy valódi hőssé váljon, amilyen mindig is szeretett volna lenni? a nem tesztelt per meghibásodik, és a faluban robbant, és sok tüzet okoz. Megmenthetik-e a tűzoltók Pontypandy-t és el tudják oltani a lángot? És vajon Norman végre esélyt kap-e arra, hogy valódi hőssé váljon, amilyen mindig is szeretett volna lenni?

Sam, a tűzoltó - A vihar hőse 

Ez a film 2014-ben jelent meg, és bemutatta két új tűzoltót, Arnold McKinley-t és Ellie Phillips-t.

A régi tűzoltóállomás tönkrement, ezért újjá kellett építeni.

Sam, a tűzoltó - Marslakó riadó 

Ezt a filmet 2016-ban adták ki. Buck Douglas, a híres "Földönkívüliek" tévéműsor házigazdája ellátogat Körmöspálcás-ra aminek a következtében a városban mindenkin kitör az UFO láz.

Az egész akkor kezdődik, amikor Norman lát egy repülő csészealjat, de amíg azt figyeli, beleesik egy folyóba.

Később Norman beszélni kezd arról, hogy mi történt sz előző este. Ezután látják Buck Douglast a tévében, de a tűzoltó Sam nem túl biztos benne, hogy valóban űrhajót láttak. Amikor a gyerekek követik a csészealjat, Sarah és Norman egy szakadékba esik.

Később lehull a lepel a műsorról egy Körmöspálcás-szigeti tűz után.

Sam, a tűzoltó - Forgatás Körmöspálcáson 

Ez a film 2018-ban debütált.

Cselekmény 
Mandy Flood és Sarah Jones egy tanulmányi kiránduláson vannak a mentőautón amikor beérkezik a vészhívás, hogy egy fék nélküli tartályautó kigyuladt. A mentéshez a teljes tűzoltóság kivonult. A látványos manőverekkel teli mentési akciót Mandy és Sarah videóra rögzítik és feltöltik a városka hírportáljára ahol hamar vírusvideóvá válik. A videó nem kerülte el a figyelemre méltó hollywoodi rendező Don Sledgehammernek a figyelmét sem aki úgy dönt, hogy filmet forgat a városban Tűzoltó Sam és Flex Dexter közreműködésével. Flex csalódására Don nem őt hanem Sam-et választja a film sztárjának, így mindent elkövet, hogy Sam helyére léphessen. A filmcsillag igyekezetei nem voltak hiábavalók, Sam-et először a filmből aztán munkahelyéről is elküldik. A turpisság akkor derül ki, amikor a forgatásról készült videók között James Jones észreveszi Flex-et ahogy a busz mögött lopózik. A három fiatal vakmerő módon igyekszik bebizonyítani Sam ártatlanságát.

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái